Lapptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lapptjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun i Värmland,  (23,5 ha)
Lapptjärnen, Gästrikland, sjö i Gävle kommun i Gästrikland, 
Lapptjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun i Hälsingland,  (4,4 ha)
Lapptjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 709667-143140), sjö i Krokoms kommun i Jämtland, 
Lapptjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 709678-143173), sjö i Krokoms kommun i Jämtland, 
Lapptjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 711643-145584), sjö i Strömsunds kommun i Jämtland, 
Lapptjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 711718-145541), sjö i Strömsunds kommun i Jämtland,  (14,8 ha)
Lapptjärnarna (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun i Jämtland, 
Lapptjärnarna, Jämtland, sjö i Åre kommun i Jämtland, 
Lapptjärnen (Alsens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun i Jämtland,  (8,19 ha)
Lapptjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun i Jämtland,  (13,4 ha)
Lapptjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 696631-150217), sjö i Bräcke kommun i Jämtland, 
Lapptjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 696877-152102), sjö i Bräcke kommun i Jämtland, 
Lapptjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun i Jämtland,  (3,2 ha)
Lapptjärnen (Ovikens socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun i Jämtland,  (6,02 ha)
Lapptjärnen (Ströms socken, Jämtland, 710233-145723), sjö i Strömsunds kommun i Jämtland, 
Lapptjärnen (Ströms socken, Jämtland, 714982-147340), sjö i Strömsunds kommun i Jämtland, 
Lapptjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun i Jämtland, 
Lapptjärnarna, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun i Ångermanland, 
Lapptjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun i Ångermanland, 
Lapptjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709614-164568), sjö i Bjurholms kommun i Ångermanland, 
Lapptjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun i Ångermanland, 
Lapptjärnen (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun i Ångermanland, 
Lill-Lapptjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun i Ångermanland, 
Stor-Lapptjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun i Ångermanland,  (7,26 ha)
Stor-Lapptjärnen (Sollefteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun i Ångermanland,  (10,7 ha)
Väster-Lapptjärnen, sjö i Strömsunds kommun i Ångermanland, 
Öster-Lapptjärnen, sjö i Strömsunds kommun i Ångermanland,  (4,04 ha)
Lapptjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun i Västerbotten,  (25,2 ha)
Lapptjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723831-170567), sjö i Skellefteå kommun i Västerbotten, 
Lapptjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724264-170337), sjö i Skellefteå kommun i Västerbotten, 
Lapptjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 725523-170069), sjö i Skellefteå kommun i Västerbotten, 
Lapptjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722177-167196), sjö i Norsjö kommun i Västerbotten,  (6,17 ha)
Lapptjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722324-168203), sjö i Norsjö kommun i Västerbotten, 
Lapptjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun i Västerbotten,  (10 ha)
Lapptjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun i Västerbotten, 
Lapptjärnen (Vännäs socken, Västerbotten), sjö i Vännäs kommun i Västerbotten,  (4,57 ha)
Lill-Lapptjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun i Västerbotten,  (1,6 ha)
Lill-Lapptjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun i Västerbotten,  (3,7 ha)
Stor-Lapptjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun i Västerbotten,  (3,3 ha)
Stor-Lapptjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun i Västerbotten,  (8,58 ha)
Inre Lapptjärnen, sjö i Piteå kommun i Norrbotten, 
Lapptjärnarna, Norrbotten, sjö i Piteå kommun i Norrbotten, 
Lapptjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun i Norrbotten,  (6,99 ha)
Lapptjärnen (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun i Norrbotten, 
Lapptjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun i Norrbotten, 
Yttre Lapptjärnen, sjö i Piteå kommun i Norrbotten, 
Lapptjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun i Lappland,  (8,03 ha)
Lapptjärnarna (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun i Lappland, 
Lapptjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727842-165981), sjö i Arvidsjaurs kommun i Lappland, 
Lapptjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728682-166549), sjö i Arvidsjaurs kommun i Lappland, 
Lapptjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728990-162480), sjö i Arvidsjaurs kommun i Lappland,  (5,13 ha)
Lapptjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun i Lappland,  (5,9 ha)
Lapptjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718984-159571), sjö i Lycksele kommun i Lappland,  (6,69 ha)
Lapptjärnen (Lycksele socken, Lappland, 722902-160811), sjö i Lycksele kommun i Lappland, 
Lapptjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun i Lappland,  (6,9 ha)
Lapptjärnen (Stensele socken, Lappland, 724446-155029), sjö i Storumans kommun i Lappland, 
Lapptjärnen (Stensele socken, Lappland, 724838-154111), sjö i Storumans kommun i Lappland, 
Lapptjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun i Lappland,  (5,89 ha)
Lapptjärnen (Örträsks socken, Lappland, 712262-165109), sjö i Lycksele kommun i Lappland, 
Lapptjärnen (Örträsks socken, Lappland, 712905-164472), sjö i Lycksele kommun i Lappland, 
Norra Lapptjärnen, sjö i Lycksele kommun i Lappland,  (19,8 ha)
Södra Lapptjärnen, sjö i Lycksele kommun i Lappland,  (36,1 ha)

Se även 
 Lappkojtjärnen
 Lapptjärnarna
 Lappträsktjärnen
 Lappkåtatjärnen
 Lappmyrtjärnen
 Lappträsket
 Lapmotjärnen,  (6,95 ha)
 Lappbränntjärnen,  (3,27 ha)
 Lappkittjärnen, 
 Lappkulltjärnen,  (3,83 ha)
 Lappstrycklångtjärnen, 
 Lappkåtatjärn, 
 Lapplidtjärnen, 
 Lappmotjärnen,  (13,3 ha)
 Lappviktjärnen,  (6,79 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn